Back Pay (1922), een film van Frank Borzage
Back Pay (1930), een film van William A. Seiter